Baker Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baker Peak (Colorado)
 Baker Peak (Idaho)
 Baker Peak (Kalifornien)
 Baker Peak (Nevada)
 Baker Peak (Oklahoma)
 Baker Peak (Vermont)